Campeonato Uruguayo de Fútbol 2003 puede referirse a:

 el campeonato 2003 de la Primera División;
 el campeonato 2003 de la Segunda División;
 el campeonato 2003 de la Liga Metropolitana Amateur.